Joué, hameau de Belin-Béliet, commune de Gironde
 Joué, ancienne paroisse de Maine-et-Loire, fusionnée avec Étiau en Joué-Étiau
 Joué, ancienne commune de la Vienne, intégrée à Ceaux-en-Loudun
 Joué-du-Bois, commune française de l'Orne
 Joué-du-Plain, commune française de l'Orne
 Joué-Étiau (Maine-et-Loire), ancienne commune de l'Anjou, fusionnée avec Gonnord en  Valanjou
 Joué-lès-Tours, commune française d'Indre-et-Loire
 Canton de Joué-lès-Tours-Sud
 Canton de Joué-lès-Tours-Nord
 Joué-sur-Erdre, commune française de Loire-Atlantique
 Joué-en-Charnie, commune française de Sarthe
 Joué-l'Abbé, commune française de Sarthe

Voir aussi 
 JouéClub
 Joue, partie du visage
 JOUE, sigle du Journal officiel de l'Union européenne